Bei den 8. Indian Ocean Island Games 2011 () wurde auf den Seychellen ein Turnier im Fußball der Männer ausgetragen. An dem Wettbewerb nahmen erstmals sieben Mannschaften teil, der Gastgaber von den Seychellen konnte das Turnier mit einem Finalsieg über die Mannschaft aus Mauritius für sich entscheiden. Die Spiele fanden im Stade Linité in der Hauptstadt Victoria und dem Stade d'Amitié auf Praslin statt; Torschützenkönig wurde mit drei Treffern Fabrice Pithia (Mauritius).

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Jeux des Iles de l'Océan Indien (Indian Ocean Games), in: rsssf.com (25. August 2011), abgerufen am 8. Juni 2014 (englisch).

2011 Fussball
Indian Ocean Island Games
Sportveranstaltung in Victoria (Seychellen)
Fußball (Seychellen)